ZLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Playa de Oro International, Manzanillo, Messico